

Patronyme 

 Brian Launder (1939-), physicien anglais.
 Frank Launder (1906-1997), scénariste, réalisateur et producteur britannique.

Voir aussi 
 Perc Launders (1904-1952), acteur américain.